Keystone kan syfta på:

 Keystone (arkadspel) – ett arkadspel för Xbox live från Microsoft Game Studios

Geografi

USA 

 Keystone, Florida, ort, Hillsborough County, 
 Keystone, West Virginia, Marion County, 
 Keystone, West Virginia, ort, McDowell County, 
 Keystone, Iowa, ort, Benton County, 
 Keystone, Colorado, Summit County, 
 Keystone, South Dakota, Pennington County, 
 Keystone, Washington – en ort i Adams county

Robotskapade USAförgreningar